Texcoco fou un cacicat de l'Amèrica precolombina, al Mèxic, conquerit pels asteques el 1428. Sol ser una localització reconeguda per a la comunitat científica degut a la seva població d'Espirulina .

Tlatoani 
 Quinatzin 
 Techotlalatzin (fill) ?-1406 o 1409
 Ixtlixochitl 1406 o 1409-1418
 Tezozomoc 1418
 Conquerit pels Tecpaneques 1418-1427
 Netzahualcoyotl (fill de Ixtlixochitl) 1427-1428
als asteques 1428

Història de Mèxic
Mesoamèrica